Freylinghausen ist der Familienname folgender Personen: 

 Gottlieb Anastasius Freylinghausen (1719–1785), deutscher evangelischer Theologe
 Johann Anastasius Freylinghausen (1670–1739), deutscher evangelischer Theologe